Поузен има више значења:
 Посен (Илиноис)
 Посен (Мичиген)